

Керегетас — село, Келеський район, Туркестанська область
 Керегетас — станційне селище, Саркандський район, Жетисуська область
 Керегетас — село, Толебійський район, Туркестанська область